Вії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Вії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни

Див. також 
 Вія
 Війка — органела, що є тонкою волоскоподібною структурою на поверхні еукаріотичної клітини.